Айнаколь — название населённых пунктов в Казахстане:

 Айнаколь (бывшее Красноводское) — аул в Буландынском районе Акмолинской области.
 Айнаколь (бывшее Опытное) — село в подчинении Кызылординской городской администрации Кызылординской области.